Самохва́лово — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Самохвалово — село в Шатровском районе Курганской области.
 Самохвалово — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Самохвалово — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Самохвалово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Самохвалово — деревня в Качановской волости Палкинского района Псковской области.
 Самохвалово — деревня в Новоуситовской волости Палкинского района Псковской области.
 Самохвалово — деревня в Палкинской волости Палкинского района Псковской области.
 Самохвалово — деревня в Плюсском районе Псковской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Самохвалово — село в Бахчисарайском районе.

Железнодорожный пункт 
 Самохвалово — железнодорожная станция Крымской железной дороги.

См. также 
 Самохваловка
 Самохвалов